Темпе:

 Темпе — ферментированный продукт питания, приготовляемый из соевых бобов.
 Темпе — город в округе Марикопа (Аризона, США).